Ekeby, Ekerö kommun kan syfta på:

 Ekeby, Munsö socken.
 Ekeby, Skå socken.